Lenzenburg steht für:
 Burg Lenzenberg in  Sigmaringen
 Burg Lenzenberg (Ostpreußen) in  Ostpreußen